Venturi puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 Adolfo Venturi (1856-1941), historiador del arte italiano.
 Andrea Venturi (1963-), dibujante de cómic italiano.
 Franco Venturi (1914-1994), historiador italiano, hijo de Lionello Venturi.
 Giovanni Battista Venturi (1746-1822), físico italiano.
 Gustavo Venturi (1830-1898), botánico, micólogo, y briólogo amateur italiano.
 Ivan Venturi (1970-), emprendedor y desarrollador de videojuegos italiano.
 Kenneth Venturi (1931-2013), golfista profesional estadounidense.
 Lionello Venturi (1885-1961), pensador italiano, crítico e historiador de arte, e hijo de Adolfo Venturi.
 Osvaldo Mario Venturi (1900-1989), pintor dibujante, acuarelista y afichista cinematográfico argentino.
 Robert Venturi (1925-), arquitecto estadounidense.
 Silvia Venturi (1972-), bióloga, botánica, taxónoma, curadora y profesora brasileña.
 Walter Venturi (1969), dibujante de cómic e ilustrador italiano.

Automotor 
 Efecto Venturi o tubo de Venturi, fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado, disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor.
 Venturi Fétish, deportivo eléctrico fabricado por Venturi.
 Venturi America, buggy deportivo eléctrico fabricado por Venturi.
 Venturi Automobiles, fabricante de automóviles de origen francés.
 Venturi Formula E Team, escudería de automovilismo.